Cheryl Green (* 5. Mai 1982 in Bingen am Rhein) ist eine deutsche Singer-Songwriterin.

Leben 
Cheryl Green hatte keinerlei Intention in der Musik Fuß zu fassen. Sie spielte gelegentlich die Gitarre um sich selbst beim Singen zu begleiten. Alle Songs entstanden autobiographisch. Mit der Unterstützung Ron Mividas [Manager/Produzent] produzierte Cheryl Green, für das Label ZeitART Records die EP Seelenspiegel. [Musiker: Tilmann Höhn, Marius Tudor und Christopher Herrmann mit.]

Nach der Produktion von der EP Seelenspiegel bekam sie einige Radio Interviews und Slots von u. a. die Deutsche Welle. Die erste Singleauskopplung trägt den Titel Diese eine Nacht, welches nach der EP erschien. Mit dem Regisseur Tahar Jaber drehte sie aus Liebe zu ihrer Stadt im Kurhaus Wiesbaden und Umgebung ein Musikvideo. Das Video „diese eine Nacht“ wurde bei mehreren Musikkanälen u. a. MTV, VIVA und GoTV veröffentlicht.

Darüber hinaus arbeitete sie an ihr Debütalbum Kokon, welches im April 2015 veröffentlicht wurde [Musiker: Tilmann Höhn, Moritz Müller, Ulf Kleinert, Robbee Mariano, Dominik Steegmüller, Yvonne Mwale]

Sie gab deutschlandweit Konzerte u. a. die 4. Wiesbadener Night of Musik im Kurhaus Wiesbaden.

2016 erschien die Singleauskopplung „Mein Anker“ von ihrem Debütablum „Kokon“ mit einem Musikvideo im legendären JimmysBar und dem bekannten •Eisernen Steg• in Frankfurt.

Im Februar 2017 gab Cheryl Green ihr letztes Konzert im ausverkauften JimmysBar. Nachfolgend nahm sie sich aus familiären Gründen eine Auszeit.

Cheryl Green wohnt in Wiesbaden.

Preise und Auszeichnungen 
 Verband Deutscher Musikschaffender – VDM-Musik Award 2014
 Verband Deutscher Musikschaffender – VDM-Musik Award 2015

Diskografie

Alben 
 Kokon (2015)

Singles 
 Diese eine Nacht (2014)

EPs 
 Seelenspiegel (2013)

Weblinks 
 Website

Einzelnachweise 

Liedermacher
Popsänger
Deutscher
Geboren 1982
Frau